Fuck you — англомовна лайка, яка українською мовою перекладається приблизно як «Пішов на хуй» або «Хуй тобі».

 «Fuck You» — пісня американського співака Cee Lo Green.
 «Fuck You» — пісня англійської поп-співачки Лілі Аллен.
 «!!!Fuck You!!! and Then Some» — міні-альбом 1987 року треш-метал гурту Overkill.

Див. також 
 Fuck
 Fuck off
 Fuck it

Примітки